

Geografia
 Montaner – comune francese situato nel dipartimento dei Pirenei Atlantici 
 Montaner –  frazione del comune di Sarmede, in provincia di Treviso, Italia

Persone
 Concepción Montaner (1981) – lunghista spagnola
 Carlos Alberto Montaner (1943) – scrittore e giornalista cubano
 Evaluna Montaner (1997) – attrice e cantante venezuelana
 Lluís Domènech i Montaner (1850-1923) – architetto spagnolo
 Megan Montaner (1987) – attrice televisiva e modella spagnola
 Ricardo Montaner (1957) – cantautore e musicista argentino

Altro
 Palau Ramon Montaner – edificio modernista di Barcellona
 Scisma di Montaner – evento religioso nella frazione di Montaner